Kampanja – dolazi od francuske riječi campagne što znači vojni pohod, bitku. Kampanja je niz planiranih aktivnosti koji služe ostvarivanju određenog političkog, komercijalnog-marketinškog, edukativnog, aktivističkog-zagovaračkog ili vojnog cilja.

 Politička kampanja
Korporativna kampanja
Edukativna kampanja
Aktivistička kampanja
 Vojna kampanja

fr:Campagne (homonymie)
it:Campagna (disambigua)
uz:Kampaniya
pl:Campagne